Galatheascus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hilbrand Boschma 1929. Galatheascus ingår i familjen Peltogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Galatheascus